Reid steht für:

 Reid, ein englischer Familienname, der auch als Vorname verwendet werden kann.
 Reid-Methode, Vernehmungsmethode der US-amerikanischen Polizei, benannt nach dem Begründer John E. Reid
 Reid, Markenname des ehemaligen neuseeländischen Automobilherstellers A. W. Reid
 Wolverine Auto & Commercial Vehicle Company, vormals Reid Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 (3422) Reid, ein Asteroid

Reid ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte und bezeichnet folgende Orte:
 Reid (Gemeinde St. Johann), Ort bei Sankt Johann am Wimberg, Oberösterreich
 Reid, gemeindefreies Gebiet in Washington County, Maryland, USA
 Reid, gemeindefreies Gebiet in Cabell County, West Virginia, USA
 Reid, Stadt in Marathon County, Wisconsin, USA
 Reid, Stadtteil von Canberra, Australien
 Reid Bluff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Reid-Gletscher, diverse Gletscher
 Reid Island, Insel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Reid Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Reid Spur, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Reid, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Reid (Revillagigedo Island), Berg auf Revillagigedo Island, Alaska, Vereinigte Staaten
 Lake Reid (Neuseeland), See in der Region Otago, Neuseeland

Siehe auch:
 Reit
 Reith
 Raid
 Ride